L'International Lawn Tennis Challenge 1926 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 21ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 24 nazioni: 19 nella zona europea e 5 nella zona americana.

Gli Stati Uniti, detentori del titolo, hanno battuto la Francia, nel challenge round che si è disputato al Germantown Cricket Club di Filadelfia negli Stati Uniti dal 9 all'11 settembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Collegamenti esterni
 

Tennis nel 1926
 1926